

Dieren 
 Schaap (dier), het mannetje
 Europees konijn, het mannetje heet ram of rammelaar
 Ram (wezel), een lid van de wezelfamilie

Afgeleid van het mannelijke schaap 
 Ram (sterrenbeeld), ook wel Aries
 Ram (astrologie), het naar Aries genoemde sterrenbeeld Ram in de astrologie
 Stormram, ram of rammei, een antiek belegeringswapen
 bepaald hydraulisch redgereedschap (zie aldaar), onder andere in gebruik bij reddingsdiensten

Ook 
 een heiblok
 een stootblok bij scheepstimmerlieden

Naam 
 Ram, of Aram, een naam uit de Bijbel
 Rama of Ram, een hindoegod 
 Ram (geslacht), Nederlandse adellijke familie
 Andy Ram, Israëlische tennisser
 Frans Ram, Nederlandse beeldhouwer
 Johan Hendrik Ram, Nederlands militair officier
De Ram
 Lambert de Ram, Nederlands politicus
 Pierre François Xavier de Ram, Belgische kanunnik

Overige 
 Ram (album), een muziekalbum van Paul McCartney (1971)
 Dodge Ram, een automodel
 Ram Trucks, een automerk
 Ram (schip, 1941) Een schip dat voor de Gouvernementsmarine werd gebouwd, maar nooit als zodanig heeft gevaren. 
 Ram (tank), een Canadese tank uit de Tweede Wereldoorlog
 Plateelbakkerij Ram, een keramiekfabriek

Als afkorting RAM, R.A.M. of ram 
 Random-access memory, snel overschrijfbaar type geheugen in gebruik in de chiptechnologie
 Werkgeheugen (computer), vaak verkeerd RAM-geheugen genoemd
 Romeins Archeologisch Museum, museum in Oudenburg
 Royal Academy of Music, Brits conservatorium
 RAM (vrachtautomerk)
 Royal Air Maroc, Marokkaanse vliegvaartmaatschappij
 Reform the Armed Forces Movement, beweging van jonge officieren binnen het Filipijnse leger